Украи́нский фронт — всеукраинский общественный союз, добровольное гражданское объединение представителей народа Украины. Основан 1 февраля 2014 года в Харькове на внеочередном экстренном слете первичных партийных организаций Партии регионов.

Создан как ответ на события вокруг Евромайдана, происходящие в Киеве и регионах, которые рассматриваются организаторами Украинского фронта как попытки насильственного изменения конституционного строя. Целью существования Украинского фронта заявлена необходимость наведения порядка в стране. Основным символом союза была избрана георгиевская лента.

Предыстория 
На пресс-конференции 28 января 2014 года председатель харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин объявил что в связи с событиями, происходящими в стране, Партия регионов через мобилизацию своих сторонников берет на себя ответственность по формировании подразделений, которые будут заниматься охраной зданий. «Ненависть в обществе к представителям различных регионов — относительно друг друга — уже такая, что люди хотят физического воздействия на своих противников… Но разговаривать будут только с сильными. Мы создаем очень серьезное общественное объединение, которое будет иметь в том числе и „силовые структуры“, которые будут следить за порядком и участвовать в тех акциях, которые законно помогут нам наводить порядок на территории Харьковской и других областей» — сказал Добкин журналистам. В этот же день областной совет Партии регионов принял решение о созыве экстренного собрания первичных партийных организаций на 1 февраля с целью реализации этих решений.

Создание 

1 февраля в Харькове в Дворце спорта состоялось учредительное собрание союза. Общая численность участников собрания составила 6000 человек. В нём приняло участие 20 делегаций областных организаций Партии регионов, представители Коммунистической партии Украины, около 50 других общественных организаций и объединений, представители дипломатических кругов, народные депутаты Украины Олег Царев, Дмитрий Святаш, Дмитрий Добкин, Анатолий Денисенко, городской голова Харькова Геннадий Кернес и ряд депутатов областных и городских советов а также множество других делегатов.

Собрание открыл глава харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин. Он сообщил, что «спустя 70 лет в Украине начинает действовать новый „Украинский фронт“, участники которого по примеру своих отцов и дедов будут освобождать наши земли, как в далекие 40-е годы прошлого столетия … мы обязаны прорвать информационную блокаду, сделать все, чтобы Всеукраинский общественный союз „Украинский фронт“ стал носителем мнения десятков миллионов наших соотечественников, и это мнение должны слышать все».

Председатель Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Владимир Рыжков выдвинул на съезде инициативу назвать новое движение «Украинский фронт», которое было поддержано единогласно. Добкин так охарактеризовал создаваемый союз: «„Украинский фронт“ — это добровольное гражданское объединение представителей народа, будь то казаки, священнослужители, организации инвалидов, афганцев, чернобыльцев, которые будут защищать мир и стабильность в стране, которые выступят против разъединения Украины».

Выступивший на собрании народный депутат Украины Олег Царёв заявил: «Мы создаем этот фронт, чтобы остановить распространение хаоса на местах».

По завершении Учредительного собрания во Дворце спорта начались запись и набор добровольцев в Народную гвардию Украинского фронта.

Деятельность 
3 февраля 2014 года Михаил Добкин от имени Украинского фронта пообещал вознаграждение в размере 200 тысяч гривен за информацию, которая помогла бы раскрыть убийства активистов уличных беспорядков на улице Грушевского в Киеве 22 января 2014 года — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского.

5 февраля Украинский фронт обратился в СБУ и МВД Украины с требованием предупредить депутата Европейского парламента Ребекку Хармс о возможности лишения её дипломатического иммунитета и объявления её персоной нон-грата на Украине в связи с её неправдивыми заявлениями о наличии австрийских паспортов у ряда украинских чиновников: Николая Азарова, Сергея Арбузова и Андрея Клюева. В этот же день активисты Фронта провели пикетирование литовского посольства в Киеве с требованием прекратить вмешательство Литвы во внутренние дела Украины.

Вечером 5 февраля в Харькове в Молодёжном парке были уничтожены металлический крест и памятный камень в честь воинов Украинской повстанческой армии. Член Союза украинской молодежи Роман Черемский в СМИ сделал заявление, что к уничтожению креста имеют отношение участники Украинского фронта. Однако глава харьковской областной администрации Михаил Добкин опроверг причастность Украинского фронта к разрушению креста.

12 февраля в Харькове под эгидой Украинского фронта состоялся круглый стол на тему «Социально-экономические и политические процессы на посткризисной Украине», в котором приняли участие ряд крупных политиков и экспертов: глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, заместитель директора Харьковского регионального института госуправления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Владимир Никитин, политолог и журналист Семен Уралов, а также известные украинские журналисты Олесь Бузина, Вячеслав Пиховшек, Владимир Скачко и Александр Чаленко и другие.

19 февраля в Харькове активисты Украинского фронта совместно с подразделениями Беркут и внутренних войск разогнали пикет группы активистов (численностью до 100 сторонников евромайдана и футбольных фанатов), которая попыталась заблокировать выезд служебного транспорта возле Академии внутренних войск МВД Украины.

22 февраля в Харькове по инициативе «Украинского фронта» под председательством его сопредседателя, губернатора Харьковской области члена партии регионов Михаила Добкина прошёл «Съезд депутатов Юго-Восточных регионов Украины» который планировал сосредоточить на себе региональную власть Юго-Восточных регионов Украины, регионы которые выступили против участников евромайдана парализовавших центральную власть в стране, в дальнейшем сам Добкин под давлением оппозиции ушёл в отставку с поста губернатора. После заявления об участии в президентских выборах помещён под домашний арест.

Основные цели и задачи 
Согласно решениям учредительного собрания, Украинский фронт поставил для себя такие основные задачи:
 Прорвать информационную блокаду для Партии регионов и для десятков миллионов граждан Украины, не поддерживающих Евромайдан;
 Провести референдум об отмене депутатской неприкосновенности и сокращении численности Верховной рады с 450 до 300 депутатов;
 Присоединиться в качестве отдельного участника к переговорному процессу между оппозицией и властью на Украине;
 Сформировать Народную гвардию из числа казаков, участников локальных войн, спортивных объединений и оформить эти структуры в соответствии с законодательством Украины;
 Добиться полного освобождения без всяких условий всех захваченных государственных зданий и учреждений по всей территории Украины.

Организации, присоединившиеся к Украинскому фронту 

 Украинский выбор
 Бойцовский клуб «Оплот»,
 Ночные Волки,
 Фонд «Пересвет»
 Объединения ветеранов войны в Афганистане.
 Донские казаки

Оценки

Политические оценки 
Народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник сказал, что создание Украинского фронта является «ответом на происходящее в Киеве и регионах, где фактически предпринимаются попытки насильственного изменения конституционного строя». «Это — ответ второй половины Украины, которая выступает против действий бандеровских, националистических, радикальных сил».

По мнению народного депутата Украины от партии «Свобода» Евгения Мельника, Украинский фронт является «пророссийским, пропутинским фронтом». Политик считает, что он является «элементом пятой колонны», а его задание — «дестабилизировать ситуацию в стране».

Социологические оценки 
Социолог Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы», отметила по поводу создания Украинского фронта, что у определённой части украинского общества запрос на такую силу существует. При этом Бекешкина считает создание Украинского фронта опасной тенденцией и достаточно рискованным мероприятием: «до сих пор мы говорили, что о гражданской войне говорить не приходится. Пока власть борется с народом, но они хотят мобилизовать другую часть общества в противовес». Также социолог предполагает, что при создании фронта не обошлось без поддержки России.

По оценкам экспертов Киевского центра политических исследований и конфликтологии, создание Украинского фронта свидетельствует о том, что, по-видимому, власть занялась формированием четвёртой общественно-политической силы (первые три — власть, оппозиция и радикалы «Правого сектора»), которая призвана:
 канализировать антимайданные (но далеко не всегда проправительственные) настроения Юго-Востока, существенно выросшие после начала силового противостояния в Киеве 19 января 2014 года и захватов органов государственной власти в регионах и грозящие перерасти ещё и в антиправительственные из-за разочарования нерешительностью президента Виктора Януковича;
 сформировать публичную силу давления, которая должна укрепить позиции Януковича в его диалоге с Западом и оппозицией — указывая на рост радикализации населения Юго-Востока, Янукович получает возможность позиционировать себя как политика-центриста.

По данным социологических опросов компании Research & Branding Group, обнародованных 3 февраля 2014 года, в Юго-Восточных регионах Украины 81 % населения не поддерживает Евромайдан, что, по мнению учредителя компании, украинского социолога Евгения Копатько, свидетельствует о наличии запроса на такую силу, как Украинский фронт. Эксперт отметил, что весь период существования Евромайдана на Юго-Востоке Украины не происходило мобилизаций населения, таких как на Западной Украине, а в медиа-пространстве доминировали позиции западных регионов, которые выдавались за мнение всей страны. «Голос подавляющего большинства жителей Востока Украины не слышен совершенно, поэтому решение о создании фронта востребовано и имеет под собой социальную поддержку, отображает реалии сегодняшнего дня», — уверен Копатько.

Ссылки 
 
 Архив официального сайта 
 
 
 
 «Украинский Фронт» // Форма заявки на вступление в «Украинский Фронт» — 2014, 3 февраля

Примечания 

Организации, основанные в 2014 году
Политические организации Украины
Партия регионов Украины
Евромайдан